Charles Townshend, 2. wicehrabia Townshend (1674-1738) – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Townshend (3. wicehrabia Townshend) (1700-1764) – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Townshend (kanclerz skarbu) (1725-1767) – brytyjski polityk
 Charles Townshend (8. markiz Townshend) (ur. 1945)